Талькоз (пневмокониоз) — пневмокониоз, обусловленный вдыханием пыли, содержащей тальк; вид силикатоза.
 Талькоз (хирургическое осложнение) — осложнение хирургической операции, обусловленное попаданием в рану или серозную полость порошка талька с перчаток хирурга.

Источники информации